Literatura i nauka
 Lewiatan – mityczne stworzenie, wspomniany w Biblii
 Lewiatan (oryg. Левиафан) – powieść detektywistyczna autorstwa Borisa Akunina
 Lewiatan (oryg. Leviathan) – powieść Scotta Westerfelda z 2009 roku
 Lewiatan (oryg. Leviathan) – traktat filozoficzny opublikowany w 1651 roku, dzieło myśli politycznej Thomasa Hobbesa
 Hipoteza Lewiatana – teoria z zakresu socjologii polityki

 Organizacje (gospodarcze i społeczne)
 Lewiatan – organizacja wspierająca polski przemysł okresu międzywojennego
 Lewiatan – polska sieć handlowa
 Konfederacja Lewiatan (dawniej Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan) – współczesna organizacja dbająca o prawa polskich przedsiębiorców prywatnych
 Lewiatan Business Angels – największa w Polsce sieć Aniołów Biznesu

 Filmy
 Lewiatan (oryg. Leviathan) – amerykański horror science-fiction z roku 1989 w reżyserii George Pana Cosmatosa
 Lewiatan (oryg. Leviathan) – amerykańsko-francusko-brytyjski film dokumentalny z roku 2012 w reżyserii Luciena Castaing-Taylora i Vereny Paravel
 Lewiatan (oryg. Левиафан) – rosyjski film dramatyczny z roku 2014 w reżyserii Andrieja Zwiagincewa

Zobacz też 

 Leviathan (ujednoznacznienie)
 Livyatan – rodzaj prehistorycznego walenia blisko spokrewnionego z kaszalotem